

Аннолесе — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Аннолесе — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства